Astrodendrum är ett släkte av ormstjärnor. Astrodendrum ingår i familjen medusahuvuden. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Medusahuvuden
Astrodendrum